Příjmení Giňa nosí více významných osobností:

 Andrej Giňa (1936–2015) – romský spisovatel
 Josef Giňa (1919–1997) – český kapelník romského původu narozen na Slovenku
 Ondřej Giňa (* 1971) – českoromský moderátor